Община Брод (, ) —  община (муниципалитет) на северо-востоке Республики Сербской в составе БиГ, на границе с Хорватией. Центр общины находится в собственно городе Брод (ранее Босански-Брод, Српски-Брод). Входит в регион Добой.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Брод составила 17 943 человека, по переписи 1991 года —  34 138 человек.

Этнический состав населения общины Брод (Босански-Брод):

Населённые пункты 
В состав общины входит 23 населённых пункта, в том числе город Брод.

Список населённых пунктов общины Брод с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Брод  

Общины Республики Сербской